Spanische Fliege steht für:
 Spanische Fliege, Käfer und angebliches Potenzmittel
 Die spanische Fliege (Schwank), ein 1913 uraufgeführter Schwank von Arnold und Bach
 Die spanische Fliege (1931), deutscher Film von Georg Jacoby aus dem Jahr 1931 
 Die spanische Fliege (1955), deutscher Film von Carl Boese aus dem Jahr 1955

Siehe auch:
 Spanish Fly, mehrdeutiger Titel eines virtuosen Gitarrensolos von Eddie Van Halen
 Spanish Flea (engl.)